Tropidurus este un gen de șopârle din familia Tropiduridae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe

Galerie 

Tropidurus